Souvorovo peut faire référence à plusieurs localités :
 une localité en Bulgarie ;
 une localité en Ukraine.